S1 (Berlijn), een spoorlijn
 S1 (Georgië), een hoofdweg in Georgië
 S1 (Polen), een snelweg in Zuid-Polen
 S1, voormalige provinciale weg in Gelderland, nu Rijksweg 30
 Sectie 1, een militaire sectie
 S-Bahnlijnen:
 S1 (S-Bahn Rhein-Main)
 S1 (Hamburg)
 S1 (München)
 S1 (Neurenberg)
 S1, naam van de Arriva-treindienst tussen Roermond en Nijmegen (treinseries 32200 en 32300)
 Symbolic One, hiphopproducer